If I Ruled the World – album di Sammy Davis Jr. del 1964
If I Ruled the World – album di Tony Bennett del 1965
If I Ruled the World – singolo di Tony Bennett del 1965
 If I Ruled the World – traccia dell'album America di Kurtis Blow del 1985
If I Ruled the World (Imagine That) – singolo di Nas del 1996
If I Ruled the World – singolo promozionale dei Big Time Rush del 2011